Солунското благотворително мъжко общество () е благотворителна организация основана в 1871 година в Солун, тогава в Османската империя. Солунското благотворително мъжко общество се занимава с отваряне на училища, подкрепа на гръцките църкви и поддържане на елинизма. Организацията е създадена от гръцката общност в града като реакция на създаването на Българската екзархия. Обществото е основано на 5 декември 1871 година в къща в Солун от 150 солунчани. Организацията активно подкрепя гръцката въоръжена пропаганда в Македония. Регламентът на обществото е създаден на второто общо събрание от 19 декември 1871 година.

Председатели 
Председатели на Солунското благотворително мъжко братство от 1871 година са:

Бележки 

История на Солун
Гръцка въоръжена пропаганда в Македония
Благотворителни организации
Организации в Солун